Жозеф Бальзамо — французький варіант імені Джузеппе Бальзамо, графа Каліостро, містика і авантюриста XVIII сторіччя;
 Жозеф Бальзамо — роман Александра Дюма (батька) про графа Каліостро;
 Жозеф Бальзамо — французький серіал, знятий за мотивами вищезгаданого роману.